Braintree (district), een Engels district in het graafschap Essex
Braintree (Essex), hoofdplaats in dit district
Braintree (Massachusetts), een plaats in Massachusetts, Verenigde Staten